Борис Воробьёв:
 Воробьёв, Борис Алексеевич (1949—1998) — советский и российский вертолётчик-испытатель, Герой РФ.
 Воробьёв, Борис Андреевич (1923—2010) — советский футболист, тренер.
 Воробьёв, Борис Иванович (1928—2021) — доктор медицинских наук, профессор
 Воробьёв, Борис Михайлович (1921—2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Воробьёв, Борис Сергеевич (1923—1983) — советский дипломат.
 Воробьёв, Борис Яковлевич (1911—1990) — советский скульптор-анималист.